Grahl oder Gral ist der Familienname folgender Personen:
 Alexe Grahl (1844–1903), deutsche Amateurfotografin, Tochter von August Grahl
 August Grahl (1791–1868), deutscher Maler
 Christian Grahl (* 1956), deutscher Politiker (CDU)
 Denise Grahl (* 1993), deutsche Schwimmerin und Paralympionidin
 Friedrich Grahl (1846–1907), deutscher Bürgermeister und Ehrenbürger
 Gustav Adolf de Grahl (1793–1858), Hamburger Arzt, Schriftsteller und Komponist
 Hans Grahl (1895–1966), deutscher Opernsänger

 Jens Grahl (* 1988), deutscher Fußballtorhüter
 Kurt Grahl (* 1947), deutscher Komponist
 Max Grahl (1854–1944), deutscher Opernsänger (Tenor) und Theaterschauspieler
 Otto Grahl (1839–1875), deutscher Architekt
 Volker Grahl (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang de Grahl (1922–1992), deutscher Ornithologe

Siehe auch:
 Villa Grahl (in Radebeul, Sachsen)
 Gral (Heiliger Gral, Legende)
 Graal (Begriffsklärung)
 Krahl (Begriffsklärung)